U/19-EM i håndbold for kvinder er et mesterskab for europæiske kvindehåndboldlandshold med spillere, der tidligst må fylde 19 år i det år, mesterskabet afvikles. U/19-mesterskabet er arrangeret af European Handball Federation siden 2004, hvor det afløste det tidligere junior-EM for kvinder, som blev afviklet i perioden 1996-2002.

Medaljestatistik

Mesterskaber

Udmærkelser

Kilder / eksterne henvisninger
European Handball Federation

Noter 

EM i håndbold
Etableret i 2004
Kvindehåndbold